Naselja u Sloveniji:
 Gornja vas (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u općini Šmarje pri Jelšah
 Gornja vas (Zreče, Slovenija), naselje u općini Zreče